Municipio de Spring Lake puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Spring Lake (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ward.
 Municipio de Spring Lake (condado de Hand, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hand.
 Municipio de Spring Lake (condado de Hanson, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hanson.
 Municipio de Spring Lake (condado de Kingsbury, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Kingsbury.
 Municipio de Spring Lake (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Tazewell.
 Municipio de Spring Lake (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Ottawa.
 Municipio de Spring Lake (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Scott.